Název Budkovice mají dvě sídla:
 Budkovice (Ivančice), část města Ivančice v okrese Brno-venkov
 Budkovice (Pertoltice), část obce Pertoltice v okrese Kutná Hora